Bagrat I Bagratuní (? - Samarra, ~860), príncep d'Armènia, successor del seu pare Ashot I Msaker
 Bagrat I d'Imerètia o Bagrat I Mtziré (segle XIV), fill i successor del rei Miquel d'Imerètia
 Bagrat I Mukhrani-batoni (segle XV), primer príncep de Mukhran